Houdt Braef Stant (molen), een Nederlandse korenmolen
 HBS-Craeyenhout, een Nederlandse sportvereniging

Zie ook 
 Houdt Braaf Stand, een Nederlands-Indische voetbalclub